Die Liqui Moly Open 2021 waren ein Tennisturnier der Damen in Karlsruhe. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2021 und fand vom 6. bis 12. September 2021 auf der Anlage des TC Rüppurr statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Liqui Moly Open 2021 fand am 7. September 2021 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Karlsruhe